Het WTA-tennistoernooi van Philadelphia (officieel Advanta Championships) van 2000 vond plaats van 6 tot en met 12 november 2000 in de Amerikaanse stad Philadelphia. Het was de negentiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijt­banen.

Enkelspel 
De als tweede geplaatste Amerikaanse titelverdedigster Lindsay Davenport slaagde erin om haar titel te prolongeren. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Zwitserse Martina Hingis in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Davenport wist voor de tweede keer het toer­nooi van Philadelphia op haar naam te schrij­ven. Het was haar dertigste WTA-titel, de vierde van dat jaar. Zij won US$ 87.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Alle vier reekshoofden "deden wat zij moesten doen" en bereikten de halve finale.

Het eerste reekshoofd, Julie Halard-Decugis en Ai Sugiyama, werd uitge­scha­keld door titel­ver­de­dig­sters Lisa Raymond en Rennae Stubbs.

Het als tweede geplaatste duo Martina Hingis en Anna Koernikova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Lisa Raymond en Rennae Stubbs in twee sets. Het was hun achtste gezamen­lijke titel. De Zwitserse Hingis had daar­naast 24 eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Russin Koernikova drie.

De Belgische Els Callens speelde samen met Sonya Jeyaseelan uit Canada – zij verloren meteen in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Philadelphia 2000
Philadelphia